Julie steht für:
 Julie, weiblicher Vorname
 Julie oder Die neue Heloise, Roman von Jean-Jacques Rousseau, 1761
 Julie (Oper), Oper von  Philippe Boesmans
 Julie, ou Le pot de fleurs, Oper von Gaspare Spontini
 Julie (Lied), Lied von Leith Stevens, 1956
 Julie (Schiff, 1929), Fahrgastschiff

Julie ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Julie (* 1978), mauritischer Boxer

Siehe auch:
 Juli (Begriffsklärung)
 July